U 167 oder U-167 bzw. U167 steht für:

 SM U 167, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 167 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 167, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

Abkürzung